«Hard Candy» — одинадцятий студійний альбом американської співачки Мадонни. Випущений 18 квітня 2008 року лейблом Warner Bros.

Списки композицій 

На підтримку альбому відбувся восьмий світовий тур Мадонни, під назвою Sticky & Sweet Tour.

Посилання 
 Дискографія співачки на її офіційному сайті

Альбоми Мадонни